Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Ratuszny – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Serhij Ratuszny – ukraiński zapaśnik